Hrvatska

Jadranski otoci
 Zečevo (Hvar), otočić u Hvarskom kanalu, kod Vrboske
 Zečevo (Krk), otočić u Velebitskom kanalu
 Zečevo (Pag), otok kod Paga
 Naselja
 Zečevo (Kistanje), naselje u općini Kistanje 
 Zečevo Rogozničko, naselje u općini Rogoznica